Christophe Hondelatte (né en 1962), un journaliste français ;
 Jacques Hondelatte (1942 - 2002), un architecte français.